Oglíšče v ravninski geometriji je točka, kjer se stikata dve stranici geometrijskega lika (mnogokotnika). 

Oglíšče v prostorski geometriji je točka, kjer se stikajo (vsaj trije) robovi geometrijskega telesa (poliedra). 

Točko te vrste lahko v nekaterih primerih imenujemo tudi vrh:
 vrh kota je točka, kjer se stikata kraka kota
 vrh trikotnika je oglišče, ki leži nasproti osnovnici (za osnovnico izberemo po navadi tisto stranico, ki leži vodoravno)
 vrh piramide ali stožca je točka, ki leži nasproti osnovni ploskvi

Geometrijske točke
Geometrijski liki
Geometrijska telesa